Koski è un cognome originario della Finlandia (in finlandese, significa "le rapide"). Esso può riferirsi a, in ordine alfabetico:

Ilkka Koski (1928–), pugile finlandese, medaglia di bronzo olimpica
Jarmo Koski (1951–), attore finlandese, doppiatore
Markku Koski (1981–), snowboarder finlandese
Tony Koski (1946–), cestista statunitense

E inoltre:
Koski Tl, un comune nella parte occidentale della Finlandia